Lingua quechua –  lingua parlata in America meridionale
Popolo quechua – insieme degli individui che, pur appartenendo a differenti sotto-gruppi etnici, hanno come lingua madre una lingua appartenente alla famiglia quechua
Quechua – regione geografica ed ecologica del Perù
Quechua – marca di prodotti di abbigliamento sportivo e tecnico appartenente al gruppo francese Decathlon.
Quechua – genere di piante della famiglia delle Orchidacee